
Termin -{PAPS}- ima više značenja.
 3'-Fosfoadenozin-5'-fosfosulfat, koenzim
 Papiloma, bradavica